Die Baureihe Q bezeichnet folgende Fahrzeugbaureihen:

 Baureihe DSB Q, eine Dampflokbaureihe der Danske Statsbaner
 Klasse Q, eine Dampflokbaureihe der New Zealand Railways von 1901

Siehe auch:
 Klasse Q (Begriffsklärung)
 Plymouth Modell Q, Automodell
 Q-Serie (Begriffsklärung)
 Renault Type Q, Automodell